JLE est un sigle qui peut désigner :
 Journal of Law and Economics, la première revue scientifique liant intimement analyse économique et étude de droit et de phénomènes légaux ;
 John Libbey Eurotext, une maison d’édition britannique spécialisée dans les revues et les livres à caractère scientifique.